Back from the Dead 2 — сьомий сольний мікстейп американського репера Chief Keef, виданий 31 жовтня 2014 р. на Геловін. Є сиквелом до Back from the Dead. Гост: DJ Holiday. 

«Paper» також потрапила до Big Gucci Sosa, що вийшов за день до Back from the Dead 2. Реліз посів 25-ту сходинку рейтингу «40 найкращих реп-альбомів 2014» за версією Rolling Stone.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Chief Keef